Herrgen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Herrgen (1765–1816), deutscher Geologe und Mineraloge
 Joachim Herrgen (* 1954), deutscher Germanist
 Matthias Herrgen (* 1975), deutscher Anthropologe